Красная книга Кемеровской области (2-е издание) — аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Кемеровской области. Она была подготовлена специалистами Департамента природных ресурсов и экологии и коллективом учёных Кемеровского государственного университета, Кузбасского ботанического сада, ФГБУН ИЭЧ СО РАН при поддержке администрации Кемеровской области.

Издание 
Первое издание Красной книги Кемеровской области выпущено в 2000 году. Второе издание выпущено в 2012 году в 2 томах. Красная книга Кемеровской области является официальным изданием, предназначенным как для специалистов, так и для широкого круга читателей.

В этом издании оценка состояния видов и популяций проведена по категориям, сочетающим как категории Красной книги Российской Федерации, так и категории Международного союза охраны природы, которые соотносятся следующим образом:

В первом томе представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов Кемеровской области, который включает 165 видов, в том числе 128 видов высших растений, 10 видов мохообразных, 9 видов лишайников и 18 видов грибов.

Во втором томе представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных Кемеровской области, который включает 135 видов, в том числе 2 вида кольчатых червей, 1 вид моллюсков, 51 вид насекомых, 1 вид круглоротых, 5 видов рыб, 2 вида амфибий, 1 вид рептилий, 58 видов птиц и 14 видов млекопитающих.

Для каждого вида приведены иллюстрации, карта распространения, определены статус и категория редкости, даны краткое описание, сведения о численности и необходимых мерах охраны.

Локальные Красные книги 
В дополнение отдельно изданы локальные Красные книги: Таштагольский район (2007, 2014), Беловский район (2011), Новокузнецкий район (2016), город Кемерово и Кемеровский район (2017), Чебулинский район (2017), Междуреченский район (2019).

См. также 
 Список млекопитающих, занесённых в Красную книгу Кемеровской области
 Список птиц, занесённых в Красную книгу Кемеровской области
 Список беспозвоночных, занесённых в Красную книгу Кемеровской области
 Список растений, занесённых в Красную книгу Кемеровской области
 Список моховидных, лишайников и грибов, занесённых в Красную книгу Кемеровской области

Примечания

Литература 
 Красная книга Кемеровской области: Т. 1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов. 2-е изд-е, перераб. и дополн. — Кемерово: «Азия принт», 2012. — 208 с. — с илл. ISBN 5-85119-079-5

 Красная книга Кемеровской области: Т. 2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. 2-е изд-е, перераб. и дополн. — Кемерово: «Азия принт», 2012. — 192 с. — с илл. ISBN 5-85119-080-9

Ссылки 
 
 
 
 Красная книга Кемеровской области на сайте  Института Арктики и Антарктики

Природа Кемеровской области
Кемеровская